W sezonie 1903/04 odbyła się 33. edycja Pucharu Anglii. Zwycięzcą został Manchester City, który pokonał w finale na stadionie Crystal Palace Bolton 1:0. Jedyną bramkę w tym meczu zdobył Billy Meredith.

W każdej rundzie mecze, poza półfinałami i finałem, odbywały się na stadionie drużyny wylosowanej na pierwszym miejscu w parze. Wszystkie mecze, poza powtórkami, odbyły się w soboty. W przypadku wyniku remisowego rozgrywano mecz powtórkowy na stadionie drużyny wylosowanej na drugim miejscu w parze. Po 90 minutach powtórki zarządzano dogrywkę; jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia rozgrywano kolejne powtórki na neutralnym stadionie do momentu wyłonienia zwycięzcy.

Pierwsza runda 
Do siedemnastu drużyn pierwszoligowych, jednej drugoligowej oraz czterech spoza Football League dołączyło dziesięć zespołów, które zwyciężyły w rundzie wstępnej, rozegranej po szóstej rundzie kwalifikacyjnej. Mecze rozegrano w sobotę 6 lutego 1904 roku.

Powtórki

Druga runda 
Osiem meczów drugiej rundy rozegrano w sobotę 20 lutego 1904. W jednym z nich potrzebowano trzech spotkań by wyłonić zwycięzcę.

Powtórka

2. powtórka

Trzecia runda 
Mecze tej rundy zaplanowano na 5 marca 1904 roku.

Powtórki

Półfinały 
Mecze półfinałowe rozegrano w sobotę 19 marca 1904 roku.

Finał 
W finale po raz pierwszy w historii spotkały się dwie drużyny z hrabstwa Lancashire. Mecz rozegrano na stadionie Crystal Palace w Londynie w sobotę 23 kwietnia 1904 roku.

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Mecze finałowe Pucharu Anglii - opis

1903 w piłce nożnej
1903 w Wielkiej Brytanii
1904 w piłce nożnej
1904 w Wielkiej Brytanii
Puchar Anglii w piłce nożnej